«Повелитель зверей 2: Сквозь врата времени» () — кинофильм в жанре фэнтези и фантастики. Сиквел фильма «Повелитель зверей». Произведение создано по мотивам романа  Андре Нортон «Повелитель зверей».

Сюжет 
По своему сюжету данный фильм является непосредственным продолжением фильма «Повелитель зверей».

После того, как был уничтожен злобный Маэкс и разгромлена орда Джанов, власть в королевстве Арок захватил не менее жестокий и могущественный тиран — Лорд Арклон. Недовольные его правлением, местные жители подняли восстание, в котором принял активное участие Дар-Повелитель зверей. В одном из боёв он был захвачен в плен, предан суду и приговорён к смерти, но верные друзья-звери спасли его.

В ролях 
 Марк Сингер — Дар
 Кэри Вюрер — Джекки Трент
 Джеймс Эйври — лейтенант Коберли
 Майкл Берриман — первый пилигрим
 Дэвид Каррера — первый хулиган
 Карл Киарфалио — второй полицейский
 Лоуренс Добкин — адмирал Биннс
 Стив Донмайер — полицейский офицер
 Сара Дуглас — Лайранна
 Ричард Л. Дюран — первый страж
 Джеймс Паттен Эгил — солдат
 Роберт Филдстил — Бендовски
 Джон Фифер — тварь
 Даг Франклин — Мелвин
 Кайл Фредерикс — девушка
 Гордон Грин — страж ворот
 Пол Гудман — Трой Саундерс
 Уингз Хаузер — Арклон
 Чарльз Химэн — инквизитор
 Артур Мэлет — Уэндел

См. также 
 Повелитель зверей (1982)
 Повелитель зверей 3: Глаз Браксуса (1996)

Примечания

Ссылки 

Фантастические фильмы 1991 года
Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1991 года
Культовые фильмы
Независимые фильмы США
Экранизации литературных произведений
Пеплумы
Фильмы-сиквелы
Фильмы о путешествиях во времени